Ли Сан Хёк (; род. 7 мая 1996 года, , Республика Корея), более известный под своим никнеймом Faker, — корейский профессиональный игрок в League of Legends, выступающий за команду SK Telecom T1 с 2013 года на позиции игрока центральной линии. С его участием команда выигрывала чемпионаты мира в 2013, 2015 и 2016 годах, а также турниры Mid-Season Invitational в 2016 и 2017 годах. По состоянию на 2020 год, за свою карьеру Faker заработал более  долларов призовых.

Биография 

Ли Сан Хёк начал играть в League of Legends в школе под ником GoJeonPa. К началу 2013 года он стал лучшим игроком во внутриигровом рейтинге на корейском сервере. Весной 2013 года команда SK Telecom T1 открыла второй состав по League of Legends и пригласила в него Ли Сан Хёка, который со стартом своей киберспортивной карьеры сменил ник на Faker.

В свой первый киберспортивный сезон Faker в составе новой команды дошёл до полуфинала корейского регионального чемпионата. В следующем сезоне команда SK Telecom T1 дошла до чемпионата мира и вышла из него победительницей. В 2014 году многие корейские игроки переходили в китайские команды; Ли Сан Хёк получил предложение с гонораром около 1 миллиона долларов, однако отклонил его и остался в Корее.

К концу 2016 года команда SK Telecom T1 стала трёхкратным чемпионом мира.

В начале 2020 года Faker стал совладельцем компании T1 Entertainment & Sports. Он надеется продолжить работать в ней после того как завершит свою карьеру игрока.

Стиль игры 
Faker играет на более чем 30 чемпионах на профессиональном уровне. Он считает своей главной силой понимание хода игры и знание, когда можно сражаться, а когда лучше отступить, которое он может применять вне зависимости от выбранного чемпиона.

Признание 
Ли «Faker» Сан Хёк является киберспортсменом года по версии The Game Awards 2017. Он также номинировался на эту награду в 2015, 2016 и 2019 годах, однако победителями стали Кенни «KennyS» Шруб, Марсело «coldzera» Давид и Кайл «Bugha» Гирсфорф соответственно.

Faker также является многократным лауреатом наград KeSPA eSports Awards. Так, в 2015 году он выиграл в номинации «Лучший игрок в League of Legends», стал одним из игроков, получивших награду «Самый популярный игрок в League of Legends», а также получил киберспортивную награду года. Те же награды он получил и в 2016 году.

В 2019 году Ли Сан Хёк был включён в азиатскую версию списка «Forbes 30 Under 30» в категории «Развлечения и спорт».

За свою карьеру Faker заработал более  долларов призовых.

Достижения 

На данный момент Ли Сан Хёку в составе команды Т1 принадлежит рекорд по количеству побед подряд в одном сезоне League of Legends Champions Korea 18-0 (а в месте с плейофф 20-0).

Примечания 

Киберспортсмены Республики Корея
Профессиональные игроки в League of Legends